Westside-Kelowna est une circonscription électorale provinciale de la province canadienne de la Colombie-Britannique. Il y a d'abord contestée lors de l'élection suivante. La circonscription a été créée de la part d'Okanagan-Westside, Kelowna-Lake-Country et Kelowna-Mission.

Quelques semaines plus tard le député libéral sortant Ben Stewart est réélu de son deuxième mandat avec 58 % des votes, il décide de succéder à la première ministre Christy Clark, qu'elle avait perdu son siège de Vancouver-Point-Grey, remporte par le néo-démocrate David Eby, qu'elle remporte facilement à l'élection partielle du mercredi  pour son entrée législative.

Liste des députés 

 ¹ Élection partielle du mercredi à la suite de la démission de , pour lui succède à Christy Clark, qu'elle avait perdu son siège de Vancouver-Point-Grey, remporte par le néo-démocrate David Eby lors de l'élection provinciale du mardi 14 mai 2013.

Notes et références 

Circonscription provinciale en Colombie-Britannique
Kelowna